Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1967 odbywały się we wrześniu w Tunisie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com
 

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1967 w zapasach